Nathan Mayer Rothschild ist der Name folgender Personen:

 Nathan Mayer Rothschild (Bankier) (1777–1836), Bankier und Begründer des englischen Zweigs der Familie Rothschild
 Nathan Mayer Rothschild (1840–1915), britischer Politiker und Bankier, siehe Nathan Rothschild, 1. Baron Rothschild